La nave – opera teatrale scritta da Gabriele D'Annunzio
La nave – opera di Italo Montemezzi
La nave – film del 1912 diretto da Edoardo Bencivenga
La nave – film del 1921 diretto da Gabriellino D'Annunzio e Mario Roncoroni 
La nave (The Ship) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Deep Space Nine
Comincia tu/La nave – singolo di Mina del 1984